100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 7 sierpnia, a finał 8 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 73 pływaków z 65 krajów.

Tytuł mistrza świata z 2013 roku obronił reprezentant Republiki Południowej Afryki Chad le Clos. Srebrny medal zdobył Węgier László Cseh, który powtórzył tym samym swój sukces sprzed dwóch lat. Brąz wywalczył Joseph Schooling z Singapuru.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:09.

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:35.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Finał 
Finał odbył się o 18:13.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015